Haraguchi ist der Familienname folgender Personen:
 Genki Haraguchi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kazuhiro Haraguchi (* 1959), japanischer Politiker
 Koichi Haraguchi (1940–2009), japanischer Stabschef des Kaiserhauses
 Noriyuki Haraguchi (1946–2020), japanischer Plastiker und Objektkünstler
 Takuto Haraguchi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Haraguchi Tsuruko (1886–1915), japanische Psychologin
 Yūjirō Haraguchi (* 1992), japanischer Fußballspieler